Острова Зелёного Мыса:

 Острова Зелёного Мыса — архипелаг в центральной части Атлантического океана.
 Острова Зелёного Мыса — то же, что и Республика Кабо-Верде (государство, расположенное на островах Зелёного Мыса).